Callot ist der Name folgender Personen:

 Adolphe-Jean-Baptiste Callot (1830–18??), französischer Maler
 Anton von Callot (1809–1880), österreichischer Offizier und Maler
 Claude Callot (1620–1687), französischer Maler
 Eduard von Callot (1793–1862), österreichischer Offizier und angeblicher Afrikareisender
 Ernest Callot (1840–1912), Gründungsmitglied des Internationalen Olympischen Komitees
 Georges Callot (1857–1903), französischer Maler
 Henri Callot (1875–1956), französischer Fechter
 Henri-Eugène Callot (1875–1956), französischer Maler
 Ivan Callot (* 1968), Gründer und Sänger der französischen Band Les Fatals Picards
 Jacques Callot (1592–1635), französischer Zeichner und Radierer
 Johann von Callot (1763–1809), österreichischer Offizier
 Johann Valerian Callot (1673–1713), Maler
 Karl von Callot (1711–1781), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Magdalena von Callot (1774–1847), österreichische Schriftstellerin
 Wenzel von Callot (1705–1785), österreichischer Generalmajor

Geographie:
 Île Callot, Frankreich
Weiteres:
 Schwestern Callot, französischer Modesalon (1895–1937)
Siehe auch:
Calotte